El término escorpión (también, algunas veces escorpio o scorpion, según el caso) se puede referir, en esta enciclopedia a:

Zoología
  a los escorpiones, animales invertebrados perteneciente al filo Arthropoda, clase Arachnida, orden Scorpiones;
 dentro de este orden, al género Scorpio, cuya única especie es Scorpio maurus;
 o al género Buthus, cuya especie Buthus occitanus es el escorpión común, habitante del sur de Europa;
 a los escorpiones de mar, artrópodos de la clase Eurypterida, extintos;
 al escorpión de agua (Nepa cinerea), un insecto heteróptero;
 al pez escorpión, también pez araña (Trachinus draco), común en aguas frías del mar Mediterráneo y del este del océano Atlántico;
a varias especies de pez: escorpión (pez);

Astrología y astronomía
 a Escorpio, equivalente en castellano del nombre de la constelación Scorpius, que tiene la forma imaginaria del animal homónimo;
 a Escorpio, también Escorpión, uno de los signos del Zodíaco;

Música
 a Scorpions, una banda alemana de hard rock y heavy metal;
 a Escorpio, un álbum de la cantante española Paloma San Basilio;

Armas
 a escorpión, una máquina de guerra de proyección o tiro, empleada por los antiguos en el ataque y defensa de plazas;
a Northrop F-89 Scorpion, un avión militar.

Informática
 a Scorpion, un microordenador ruso;
 a Scorpion, un personaje de la serie de videojuegos Mortal Kombat;

Historieta
 a Escorpión (Mac Gargan), un villano de los cómics Marvel, enemigo de El Hombre Araña;
 a El Escorpión, historieta franco-belga de Stephen Desberg y Enrico Marini.
 a Milo de Escorpio, uno de los doce caballeros dorados del anime Saint Seiya (Los caballeros del Zodiaco);

Aerolíneas
 a Scorpion Air, una aerolínea búlgara;

Fútbol
 a El escorpión, una maniobra acrobática, conocida porque la aplicaba el portero colombiano René Higuita;